Кетел може бити:

 Кетел (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Кетел (Штормарн), општина у округу Штормарн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.